Тубылгы Тау — село в Новошешминском районе Республики Татарстан. Административный центр и единственный населенный пункт Тубылгытауского сельского поселения.

География 
Расположено на р. Шешма, в 16 км к северу от села Новошешминск.

История 
Впервые упоминается в 1680 г. как Починок по речке Шешма. До 1991 г. носило официальное название Верхнее Никиткино. В XVIII — 1-й половине XIX вв. жители относились к категории государственных крестьян. Занимались земледелием, разведением скота, торговлей. До 1920 г. село входило в Ерыклинскую волость Чистопольского уезда Казанской губернии. С 1920 г. — в составе Чистопольского кантона Татарской АССР. С 10.08.1930 г. — в Новошешминском, с 01.02.1963 г. — в Чистопольском, с 26.04.1983 г. — в Новошешминском районах.

По сведениям переписи 1897 года, в деревне Верхнее Никиткино (Старое Никиткино, Сухая Чевпа, Тубывчатая) Чистопольского уезда Казанской губернии жили 1687 человек (818 мужчин и 869 женщин), из них 1548 мусульман.

Население

Инфраструктура 
Отделение ОАО «Агрофирма Татарстан», общеобразовательная школа, сельский Дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, сельская библиотека.

Примечания 

Населённые пункты Новошешминского района